Уехутла де Рејес има више значења:

 Општина Уехутла де Рејес (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Уехутла де Рејес (Уехутла де Рејес, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику